Николай Борисович (Болеславович) Эйсмонт (1891—1935) — советский государственный деятель.

Биография 
Родился 4 декабря 1891 года в посёлке Турьинские рудники Пермской губернии (ныне г. Краснотурьинск Свердловской области). Внук ссыльного польского помещика, умершего вскоре после ссылки. Сын заведующего лесной частью Алтайского округа Болеслава-Михаила Константиновича Эйсмонта.

Учился в Барнаульском реальном училище (исключён в 1907 г.), на экономическом отделении Санкт-Петербургского политехнического института (ЦГИА СПб, ф. 478, оп. 3, дело № 7731), на юридическом факультете Петербургского университета (не окончил).

 В 1904 примкнул к социал-демократам.
 В 1907 вступил в РСДРП. Вел партработу в Барнауле, Томске, Петербурге. Работал топографом, статистиком.
 С осени 1911 товарищ председателя, а затем председатель нелегального совета старост Петербургского университета.
 После политической забастовки весной 1912 арестован и выслан в Сибирь.
 С 1916 работал в правлении английских обществ Уркварта.
 В 1911−1917 член «межрайонки», которая в августе 1917 влилась в РСДРП(б).
 С ноября 1917 комиссар районной думы Петроградской стороны.
 В 1918 товарищ Петроградского городского головы, затем заместитель комиссара городского хозяйства Союза коммун Северной области.
 В 1919 помощник, а затем главный начальник снабжения Красной Армии, с 1920 — заместитель чрезвычайного уполномоченного по снабжению армии.
 В 1920−1926 член Президиума ВСНХ РСФСР. Руководил снабжением промышленности, созданием аппарата руководства торговли.
 С осени 1922 председатель краевого экономического совета Юго-Востока России.
 С 1923 заместитель председателя ВСНХ РСФСР, с июля 1923 председатель Юго-Восточного (Северо-Кавказского) крайисполкома.
 В 1924−1925 председатель Северо-Кавказского крайисполкома.
 С 1925 член Коллегии Наркомата внутренней и внешней торговли СССР.
 С весны 1926 нарком торговли РСФСР, а с осени 1925 — одновременно заместитель наркома внутренней и внешней торговли СССР.
 С 1930 нарком снабжения РСФСР, член коллегии Наркомснаба СССР.

24.11.1932 был арестован. В январе 1933 исключен из партии. 16.1.1933 приговорён Особым совещанием по делу так называемой антипартийной контрреволюционной группировки Эйсмонта, Толмачёва и других («Рыковская школа») на основании ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. По тому же делу проходили начфинплансектора управления кадров Цудортранса при СНК СССР В. Ф. Попонин и секретарь 1-го отдела Наркомзема СССР Е. П. Ашукина.

28.2.1935 освобождён, работал по найму в Ново-Тамбовском лагере НКВД.

Погиб в автомобильной катастрофе 22 марта 1935 года.

3 февраля 1962 года определением судебной Коллегии по уголовным делам ВС РСФСР реабилитирован, а в 1963 — восстановлен в партии.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Хроно. Ру
 Трагедия советской деревни — Коллективизация и раскулачивание
 ЦГИА СПб фонд 478, опись 3, дело № 7731

Большевики
Члены РСДРП
Народные комиссары торговли РСФСР
Коммунистическая оппозиция в СССР
Репрессированные в СССР
Погибшие в автомобильных катастрофах

Посмертно реабилитированные в СССР
Восстановленные в КПСС
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Студенты Санкт-Петербургского политехнического института